GGP steht für:

 Guernsey-Pfund, die Währung der Kanalinsel Guernsey
 GGP Media, Großdruckerei in Pößneck, Thüringen
 German Grand Prix, eine Turnierserie im Karambolagebillard
 General Game Playing, das Programmieren universeller Spielealgorithmen in der Künstlichen Intelligenz

Abkürzung